Luís Carlos Correia Pinto – portugalski piłkarz, zawodnik m.in. FC Paços de Ferreira i SL Benfica
 Luís Mesquita de Oliveira – brazylijski piłkarz, uczestnik Mistrzostw Świata 1934 i 1938
 Luis Carlos Quintanilha – brazylijski piłkarz, uczestnik Copa América 1993, zawodnik m.in. CR Vasco da Gama i Celty Vigo